Коршков — русская фамилия.

Известные носители:
 Коршков, Алексей Владимирович (род. 1974) — российский и казахстанский хоккеист.
 Коршков, Егор Алексеевич (род. 1996) — российский хоккеист.